Кастрильо-дель-Валь ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 22,544 км². Население — 732 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса